Quesada hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Quesada (apellido), apellido toponímico español originario de Quesada, Jaén, Andalucía.

Divisiones administrativas

En Colombia 
 Quesada (Bogotá), barrio de la ciudad de Bogotá.
 Departamento de Quesada, extinta división en el centro del país.

En Costa Rica 
 Quesada (Costa Rica), distrito y cabecera del cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela.

En España 
 Quesada (Jaén), localidad en la provincia de Jaén y ciudad origen del apellido.
 Ciudad Quesada (Alicante), pedanía en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante.

En Guatemala 
 Quesada (Jutiapa) en Jutiapa.

Miscelánea 
 Quesada pasiega, postre típico del valle del Pas, en Cantabria (España).
 Tratado Hay-Quesada, tratado cubano-estadounidense sobre la Isla de Pinos.

Personajes de ficción 
 Jesús Quesada , de la telecomedia española Camera Café, interpretado por Arturo Valls.
 Martín Quesada, de la telecomedia argentina Sos mi vida, interpretado por Facundo Arana.
 Miguel Quesada, de la telecomedia argentina Sos mi vida, interpretado por Marcelo Mazzarello.